Ріан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Ріан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 РІАН — Радіоастрономічний інститут НАН України